Oberlinger steht für:

 Oberlinger (Orgelbau), Orgelbau-Unternehmen

Oberlinger ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothee Oberlinger (* 1969), deutsche Blockflötistin
 Wolfgang Oberlinger (* 1943), Architekt und Orgelbaumeister